Братолюбовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Братолюбовка — название села Далабай Жаркаинского района Акмолинской области до 1990-х годов.

Россия 
 Братолюбовка — село в Ромненском районе Амурской области.

Украина 
 Братолюбовка — село в Весёловском районе Запорожской области.
 Братолюбовка — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Братолюбовка — село в Долинском районе Кировоградской области.
 Братолюбовка — село в Еланецком районе Николаевской области.
 Братолюбовка — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Братолюбовка — село в Горностаевском районе Херсонской области.